Beartown Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beartown Mountain (Massachusetts)
 Beartown Mountain (Tennessee)
 Beartown Mountain (Virginia)